Черничино — название населённых пунктов.

Болгария 
 Черничино —  село в Хасковской области.

Россия 
 Черничино — деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 
 Черничено